Лас Тетиљас има више значења:

 Лас Тетиљас (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тетиљас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику